Le Championnat de France de volley-ball Pro A 1999-2000 a opposé les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1995.

Martigues VB rejoint la Pro A à l'issue de la saison 1998-99.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Saison régulière

Records de la saison régulière

Classement

|

|}

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Barrages qualificatif pour les play-offs

Play-offs

Tableau

Résultats

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens externes

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1999
Volley-ball en 2000
Championnat de France en 1999
Championnat de France en 2000